YAY steht für:
 St. Anthony Airport (IATA-Code), Flughafen von St. Anthony (Neufundland), Neufundland

Yay steht für:
 İrfan Yay (* 1926), türkischer ehemaliger Generalleutnant des Heeres

yay steht für:
 Agwagwune (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache

Siehe auch:
 Jay

Abkürzung